Гран-при Японии 1996 года — шестнадцатый и заключительный этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1996 года. Прошёл на трассе Судзука в Японии. Соревнования состоялись 13 октября 1996 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Жак Вильнёв 1:39,909
 Лучший круг: Жак Вильнёв 1:44,043
 После схода Жака Вильнева, Дэймон Хилл завоевал титул чемпиона мира.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Японии
События 13 октября
Октябрь 1996 года
Спорт в Японии в 1996 году
Международные спортивные соревнования в Судзуке